Kirchsee (Preetz) - meer in Sleeswijk-Holstein, Duitsland
 Kirchsee (Baumgarten) - meer in Brandenburg, Duitsland
 Kirchsee (Oberbayern) - meer in Beieren, Duitsland
 Kirchsee (Wismarbucht) - baai in Mecklenburg-Voorpommeren, Duitsland